Лу Жан (фр. Lou Jean), наиболее известная, как Лу  — французская певица и актриса.

Популярность девушка стала набирать после участия в музыкальном шоу Голос.Дети в 2016 году, а затем и после съёмок в клипе "Miraculous" с Ленни-Кимом в 2017 году.

Биография

Детство 
Лу родилась 27 января 2004 года в Кастре . В восемь лет мама Лу замечает у девочки тягу к пению и отдает её в вокальную школу. Лу трудится слишком усердно и пренебрегает распевками перед выступлениями, вследствие чего у девочки образуются певческие узелки на голосовых связках. После реабилитации Лу начинает снова заниматься вокалом и выступать. Мама записывает каверы выступления Лу на видео и выкладывает на YouTube-канал. Чуть позже эти видео выступления замечают продюсеры музыкального проекта Голос и приглашают девочку на участие, но на первый раз будущая звёздочка отказывается от такого решительного шага, потому что раньше никогда не выступала на сцене.

Голос. Дети 
Видео Лу на YouTube-канале привлекают внимания продюсеров телеканала «TF1» и её приглашают принять участие в конкурсе «Голос. Дети». Однако Лу говорит родителям, что совершенно не готова к такому резкому повороту в своей жизни. Позже девушка призналась, что смотрела весь второй сезон «Голоса», чтобы узнать лучше про этот проект. И весь год девочка упорно занималась вокалом и выступала на сценах своего родного города. Через год кастинг-директора вновь предпринимают попытку связаться с Жан, и на этот раз она принимает приглашение. На этапе слепого прослушивания к ней поворачиваются все три кресла. Жан выбирает певицу Дженифер в качестве своего наставника. Лу доходит до финала и занимает второе место, уступая золото Мануэле Диаз. В дальнейшем в интервью Лу говорила, что никогда не жалела, что не выиграла этот проект, ведь ей открылись новые возможности.

Дальнейшая карьера 
После шоу «Голос. Дети» Лу подписывает контракт с лейблом «TF1» и «Sony», а затем начинает запись дебютного альбома. Её первый сингл получил название «Toutes les chance du monde». После девушка получает одну из главных ролей в сериале «Завтрашний день — наш». Также, девушка совместно с канадским исполнителем Ленни Кимом записала заглавную песню для мультсериала «ЛедиБаг и Супер-Кот».

В 2019 году Лу выпустила свой второй альбом «Danser sur tes mots».

Лу появилась в эпизодических ролях популярных французских сериалов «Лео Маттеи: Полицейская бригада» и «Жозефина: Ангел-хранитель». Для второго проекта девушка записала саундтрек под названием «Y’a pas moyen». Двадцать четвёртого сентября 2021 года вышел третий сольного альбом «Papillons», это первый альбом, где Лу выступила и в качестве композитора.

2021-2022 гг. Лу закончила работу над воспроизведением песен для голоса Леди Баг из  грядущего мюзикла «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение», песни будут исполнены на английском и французском языках.

В октября 2022 девушка сообщила, что приостановила выступления в рамках своего тура, чтобы продолжить работу над новыми неизвестными проектами.

В ноябре Лу в своём инстаграме рассказала, что приняла участие в проекте "Невидимые бои".
 проект на тему борьбы буллинга среди школьников/студентов.
Благодаря созданному аватару самой себя и песни "Beau", Лу решила таким образом оказать поддержку и веру в себя всем тем, кто подвергается буллингу.

Личная жизнь 
Родителей Лу зовут : Патрис и Вирджиния. Также, у девушки есть старшая сестра Манон (разница в возрасте сестёр 4 года). 

Информацию о молодом человеке Лу знают многие фанаты, но сама девушка отказывается комментировать эту личную информацию для журналистов. 

Певица учится сейчас в Университете французского города Тулуза.

Дискография

Альбомы

Синглы 
2017 — Toutes les chances du monde

2017 — Demain (саундтрек к сериалу «Завтра принадлежит нам»)

2017 — À mon âge

2017 — Miraculous (записанный при участии Ленни-Кима, саундтрек к мультсериалу «Леди Баг и Супер-Кот»)

2018 — Une fille du soleil (записанный при участии с Адриано)

2019 — Qui pourrait ?

2019 — Dans le bleu du ciel

2019 — Ce mur qué nous sépare (записанный при участии Ленни-Кима, саундтрек к мультсериалу «Леди Баг и Супер-Кот»)

2020 — Donne-moi

2021 — Ne me suis pas

2021 — Y’a pas moyen (саундтрек к сериалу «Жозефина: Ангел-хранитель»)

2021 — Alors alors

2021 — Vital

Фильмография 
2016-2022 — «Завтрашний день — наш» — Бетти Морено. Сериал продолжает выходить с новыми сериями, но без Лу (Бетти Морено) и её актёрской семьи с января 2022 года.  

2018 — «Пчелка Майя и Кубок Меда» — Виолетта (дубляж)

2021 — «Лео Маттеи: По делам несовершеннолетних» — Капуцин

2021 — «Жозефина: Ангел-Хранитель» — Лола

5 июля 2023 (Премьера) — «Леди Баг и Кот Нуар: Пробуждение» — Маринетт Дюпен-Чен / Леди Баг (вокал)

Примечания

Ссылки 
 Биография Лу Жан
 Дискография Лу Жан
 Интервью Лу о Бетти Морено из сериала Завтра принадлежит нам
 Интервью Лу для «Gulive», где девушка сообщает новую информацию о третьем альбоме и о мюзикле «ЛедиБаг в кино».
 Лу рассказывает свою биографию.
 Лу рассказывает о дальнейших планах в учёбе.
  О переносе тура и про новые проекты.

Музыканты по алфавиту
Актрисы по алфавиту
Певцы и певицы Франции
Родившиеся 27 января
Родившиеся в 2004 году
Участники шоу талантов